Baseodiscus  — род невооружённых немертин из семейства Valenciniidae. Окраска тела и его длина различны у разных видов.

Виды 
В роде насчитывают около 40 видов:

Примечания 

Невооружённые немертины